Parorchestia är ett släkte av kräftdjur. Parorchestia ingår i familjen tångloppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tångloppor
Parorchestia